Дреджешть () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Дреджешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Дреджешть.
 Дреджешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Дем'єнешть.
 Дреджешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Тетерешть.
 Дреджешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тодірешть.